

Stednavne 
Kirkeby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kirkeby (Farup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Farup Sogn
 Kirkeby (Henne Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Henne Sogn
 Kirkeby (Hornstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hornstrup Sogn
 Kirkeby (Humlum Sogn) – en bebyggelse i Humlum Sogn
 Kirkeby (Jegindø Sogn) – en bebyggelse i Jegindø Sogn
 Kirkeby (Nyker Sogn) – en bebyggelse i Nyker Sogn
 Kirkeby (Pedersker Sogn) – en bebyggelse i Pedersker Sogn
 Kirkeby (Roager Sogn) – en bebyggelse i Roager Sogn
 Kirkeby (Rutsker Sogn) – en bebyggelse i Rutsker Sogn
 Kirkeby (Rybjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Rybjerg Sogn
 Kirkeby (Rårup Sogn) – en bebyggelse i Rårup Sogn
 Kirkeby (Svendborg Kommune) – en by i Kirkeby Sogn, Svendborg Kommune
 Kirkeby (Sønder Omme Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønder Omme Sogn
 Kirkeby (Vestermarie Sogn) – en bebyggelse i Vestermarie Sogn
 Kirkeby (Østermarie Sogn) – en bebyggelse i Østermarie Sogn

Begreber 
 Kyrkby − en svensk betegnelse for den by, hvori sognekirken ligger

Personnavne 
En række kendte personer bærer navnet Kirkeby:
 Anker Kirkeby (dansk journalist)
 Betty Kirkeby (dansk skuespillerinde)
 Henning Kirkeby (direktør, De Danske Spritfabrikker, Aalborg)
 Ole Fogh Kirkeby (dansk filosof, ledelsesteoretiker og forfatter)
 Per Kirkeby (dansk maler, digter, filmmager, grafiker og billedhugger)
 Sophus Windeløv Kirkeby (dansk skuespiller)

Eller Kirkebye:
 A.W. Kirkebye (dansk grosserer)
 John Kirkebye (badmintonspiller)